Шен-Десю́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Аспе. Округ коммуны — Сен-Годенс.

Код INSEE коммуны — 31140.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 660 км к югу от Парижа, в 80 км к юго-западу от Тулузы.

На востоке коммуны протекает река Арбас (). Большую часть территории коммуны занимают леса.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 194 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 103 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 69 были экономически активными, 34 — неактивными (показатель активности — 67,0 %, в 1999 году было 65,7 %). Из 69 активных жителей работали 63 человека (39 мужчин и 24 женщины), безработных было 6 (4 мужчины и 2 женщины). Среди 34 неактивных 8 человек были учениками или студентами, 10 — пенсионерами, 16 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна